peut désigner :

Œuvres 
 , un téléfilm canadien sorti en 1997 ;
 , un film russo-américain de  sorti en 2012.

Jeux vidéo 
 , un jeu vidéo de tir subjectif créé par Raven Software en 2000 ;
 , suite du jeu précédent, sorti en 2002 ;
 , sorti en 2007,  de la série.

Musique 
 , le  du groupe japonais  en 1989 ;
 , une chanson du groupe anglais  sur l'album .

Presse écrite 
 , un magazine américain dédié aux guerres à travers le monde ;

Voir aussi